The Rum Runners – cortometraggio di animazione del 1920 diretto da Bud Fisher
The Rum Runners – cortometraggio western del 1920 prodotto dalla C.B. Hurtt
The Rum Runners – film del 1923 distribuito negli USA dall'Aywon Film